Олександр Олексійович Алексєєв (21 березня 1974, Київ, Українська РСР, СРСР) — український хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи «Сокола». Виступав за команди «Сокіл» (Київ), ШВСМ (Київ), «Такома Рокетс», «Портленд Пайретс», «Гемптон Роад Едміралс», «Лас-Вегас Тандер», «Такома» «Крижинка» (Київ), «Рокфорд» 1992 року був обраний на драфті Національної хокейної ліги клубом «Вінніпег Джетс». У вищій лізі чемпіонату СРСР провів 30 матчів (1+5), в Американській хокейній лізі — 45 (3+12).

Статистика 

 У другій половині сезону 1991/1992 «Сокіл» грав у перехідному турнірі команд вищої і першої ліг.

Посилання 
 

радянські хокеїсти
українські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Крижинки» (Київ)
Хокеїсти ліги Західного узбережжя